Ровненское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Красноярский край 
 Ровненское сельское поселение — входит в Балахтинский район

Курганская область
 Ровненское сельское поселение — входит в Кетовский район